Raynaud ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Raynaud (* 1994), französischer Sportschütze
 André Raynaud (1904–1937), französischer Radrennfahrer

 Fernand Raynaud (1926–1973), französischer Schauspieler
 Guy Raynaud de Lage (1905–1993), französischer Romanist und Mediävist
 Jean-Claude Raynaud (1937–2021), französischer Organist
 Maurice Raynaud (1834–1881), französischer Arzt
 Michel Raynaud (1938–2018), französischer Mathematiker
 Michèle Raynaud (* 1938), französische Mathematikerin
 Théophile Raynaud SJ (1583–1663), französischer Theologe 

Siehe auch:
 Raynaud-Syndrom
 Reynaud (Begriffsklärungsseite)